Lothar – miejscowość w Nepalu
 Lothar – imię męskie pochodzenia germańskiego

Zobacz też:

 Lotar – król zachodniofrankijski
 Eugeniusz Lotar – polski aktor teatralny i filmowy